Александр Вадимов:

 Александр Вадимов (известен под псевдонимом Алли-Вад; 1895—1967) — советский иллюзионист.
 Александр Вадимов (настоящая фамилия Цветков; 1965—1993) — российский исследователь, биограф Н. А. Бердяева.